

Codici 
 wbh – codice ISO 639-3 della lingua wada

Other 
 sito internet- gioco di ruolo online